Le sous-marin japonais I-56 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise :
 Le sous-marin japonais I-56 (1926), de Classe Kaidai; rebaptisé I-156 en mai 1942; sabordé en 1946
 Le sous-marin japonais I-56 (1943), de la classe Type B; coulé en 1945